Wintgens ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Wintgens (* 1978), deutscher Historiker
 Kurt Wintgens  (1894–1916), deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 Willem Wintgens (1818–1895), niederländischer Rechtsanwalt und Politiker